District de Dang peut désigner :

le district de Dang, situé dans l'État du Gujarat ;

le district de Dang, district rattaché à la zone de Rapti et à la région de développement Moyen-Ouest.